Венский международный центр, или «Город ООН» (, (); ) — комплекс зданий, где размещены многие организации ООН в Вене. Одно из региональных отделений ООН, наряду со штаб-квартирой в Нью-Йорке, отделением в Женеве и отделением в Найроби.

Комплекс зданий был спроектирован архитектором Йоханом Штабером () и построен в 1973—1979 годах. Международный центр расположен в Донауштадте, на левом берегу Дуная. Идея его создания была предложена канцлером Бруно Крайским.

Комплекс состоит из шести башен в форме буквы Y, окружающих центральное конференц-здание. Общая площадь составляет , а самая высокая башня насчитывает 28 этажей (120 м). Здесь работают более 4500 человек.

Организации 
 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
 Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
 Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
 Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)
 Управление по вопросам космического пространства ООН (United Nations Office for Outer Space Affairs)
 Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO))

Примечания

Ссылки 

 www.unvienna.org/visit
 The United Nations in Vienna
 https://www.unvienna.org/unvienna/ru/2nd/visit-the-un-in-vienna.html

ООН
Здания и сооружения Вены
Достопримечательности Вены
Донауштадт